Rohan Bopanna e Daniel Nestor erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme, Bopanna ha fatto coppia con Florin Mergea mentre Nestor con Radek Štěpánek. Le coppie si sono affrontate al primo turno con la vittoria di Nestor e Štěpánek, i quali hanno poi perso nei quarti di finale da Łukasz Kubot e Marcin Matkowski.

Simone Bolelli e Andreas Seppi hanno sconfitto in finale Feliciano López e Marc López per 6–2, 3–6, [14–12].

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (primo turno)

  Vasek Pospisil /  Nenad Zimonjić (primo turno)
<li>  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)

Qualificati 
  Chung Hyeon /  Jiří Veselý (semifinale)

Wild Card 

  Mahesh Bhupathi /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

<li>  Serhij Bubka /  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Rameez Junaid /  Jonathan Marray (primo turno)

  Leonardo Mayer /  Lukáš Rosol (primo turno)

Qualificati

  Chung Hyeon /  Jiří Veselý

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Dubai Tennis Championships 2016
ATP World Tour 2016